Eyvind Brynildsen, né le  à Fredrikstad, est un pilote de rallye norvégien. Il a inscrit un point en championnat du monde des rallyes en 2012.

Carrière 
Eyvind Brynildsen débute en karting à l'âge de 9 ans. En 2005, il a fait ses débuts en rallye, puis il fait sa première apparition en championnat du monde des rallyes (WRC) l'année suivante lors du Rallye de Suède où il termine quarante-quatrième. 

En 2008, il fait ses débuts en championnat du monde des rallyes des voitures de production au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo IX mais il ne termine qu'à une reprise dans les points à l'occasion du rallye du Japon qu'il finit quatrième. Il rempile dans le championnat la saison suivante et monte sur le podium en Norvège () et au Portugal (), lui permettant de se classer sixième à la fin de la saison. Il se dirige ensuite vers le championnat du monde des rallyes des voitures Super 2000 où il pilote pendant deux saisons une Škoda Fabia S2000. Son meilleur résultat est deux deuxièmes places acquises au rallye de Jordanie 2010 et au rallye de France-Alsace 2011.

En 2012, il prend part au rallye de Suède au volant d'une Ford Fiesta RS WRC en tant que coéquipier de Mads Østberg et termine dixième. Il décroche ainsi son unique point en championnat du monde des rallyes et se classe trente-quatrième de la saison 2012.

De 2013 à 2017, Eyvind Brynildsen pilote en championnat du monde des rallyes - 2. Il monte à une reprise sur le podium à l'occasion du rallye de Suède 2015. Durant ces années, il prend part également au championnat de Norvège des rallyes, où il est sacré champion de la classe RC2 en 2015 et 2017.

Il est le détenteur du record du plus long saut réalisé à Colin’s Crest, saut le plus célèbre du rallye de Suède récompensé par le Trophée Colin’s Crest, avec un bond de 45 mètres réalisé lors de l'édition 2016.

En 2018, il s'engage dans trois épreuves du championnat d'Europe des rallyes.

Résultats en rallye

Résultats en championnat du monde des rallyes

Résultats en championnat d'Europe des rallyes

Annexes

Notes et références

Liens externes 

 

Pilote de rallye norvégien
Naissance en janvier 1988
Naissance à Fredrikstad